Трка на 800 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 21., 22. и 24. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Халима Накаји из Уганде.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 атлетичарки из 28 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 800 метара за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 21. јула 2022. године. У квалификацијама су учествовале 45 такмичарки, подељене у 6 група. У полуфиналу су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:10; Група 2 у 17:18; Група 3 у 17:26; Група 4 у 17:34; Група 5 у 17:42 и Група 6 у 17:50 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године. У полуфиналу су учествовале 26 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из сваке група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 18:35; Група 2 у 18:45 и Група 3 у 18:55 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године у 18:35 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 800 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном